Illégal peut désigner :
 Quelque chose qui est contraire à la loi ou qui n'est pas autorisé par la loi;
 Illégal, un film de Olivier Masset-Depasse ;
 Mano Negra Illegal, un album de reprises de chansons de la Mano Negra ;
 Illegal, une chanson de Shakira en duo avec Carlos Santana, sortie en  et issue de l'album Oral Fixation Vol. 2 (2005) ;
 un agent dormant.